Wildcat Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Wildcat Island (Clinch County, Georgia)
 Wildcat Island (Ware County, Georgia)
 Wildcat Island (Idaho)
 Wildcat Island (Minnesota)